Минай — село в Ужгородському районі Закарпатської області.
 Минай (футбольний клуб) — український футбольний клуб із однойменного села.
 Минай-Арена — стадіон у селі Минай.